

Sigle
World Bridge Federation – federazione sportiva internazionale del gioco del bridge
World Boxing Foundation – una delle tante federazioni professionistiche di pugilato

Codici 
 wbf – codice ISO 639-3 della lingua wara